Maalhos (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven
 Maalhos (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven